Ernst (voornaam), een jongensnaam
Ernst & Young, een internationaal bedrijf
Ernst & Young Klassement, een roeicompetitie
Ernst-MAG, een Duits historisch motorfietsmerk
Ernst-Reuter-Platz (metrostation), een metrostation in Berlijn
het serieus zijn, zie ernst (toestand)
Ernst (Ernst, Bobbie en de rest), een van de twee hoofdpersonen uit Ernst, Bobbie en de rest.
Ernst (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Personen met de achternaam Ernst
 Ernst (Belgische adel)
 Simon Pierre Ernst, kanunnik, historicus, theoloog
 Antoine Ernst, Belgisch volksvertegenwoordiger, minister van Justitie
 Lambert Ernst, Belgisch politicus en magistraat
Huub Ernst, een bisschop van Breda
 Marthe Ernst-Schwarzenbach (1900-1967), Zwitserse biologe en hooglerares
Max Ernst, een Duits surrealist
Richard R. Ernst, een Zwitsers chemicus
Serge Ernst, een Belgisch striptekenaar
Sipke Ernst, een Nederlands schaker
Thomas Ernst, een Zweeds schaker
Fabian Ernst, Duits voetballer

Vorsten
Ernst I (doorverwijspagina)
Ernst II (doorverwijspagina)
Ernst August van Hannover (doorverwijspagina)

Zie ook 
 Ernst (voornaam)